

Toponymes 
 Gare d'Araga-Kashinokidai, gare ferroviaire japonaise.

Patronymes 

 Ryutaro Araga (1990-), karatéka japonais.
 Tomoko Araga (1985-), karatéka japonaise.